COPE puede referirse a:
 El Congreso del Pueblo o COPE, partido político de Sudáfrica.
 La Radio COPE, Cadena de Ondas Populares Españolas.
Cope: Pedanía del municipio de Águilas (Región de Murcia) España.